Грюнбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Фрайштадт. Население составляет 1851 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 36 км². Официальный код — 40 602.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Халупар (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия Pro Grünbach занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии